Горни-Бржиза (, ) — город на западе центральной части Чехии, в районе Пльзень-север Пльзенского края.

История 
Первые письменные упоминания о Горни-Бржиза относятся к 1180 году.

География 
Расположен в 15 км к северу от административного центра края, города Пльзень, на высоте 367 м над уровнем моря.

Население

Города-побратимы

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Пльзенского края